Mulcahy ist ein irischstämmiger Familienname ( Ó Maolchatha). Es ist der Name folgender Personen:

 Anne M. Mulcahy (* 1952), US-amerikanische Managerin
 Bill Mulcahy (* 1935), irischer Rugby-Union-Spieler
 Jacinta Mulcahy, britische Schauspielerin und Opernsängerin
 Jack Mulcahy (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 John Mulcahy (1876–1942), US-amerikanischer Ruderer
 John Joseph Mulcahy (1922–1994), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Boston
 Michael Mulcahy (* 1960), irischer Politiker
 Richard Mulcahy (1886–1971), irischer Politiker
 Russell Mulcahy (* 1953), australischer Regisseur